„Living On Video” – singel Trans-X z 1981 roku
 „Living On Video” – singel Pakito z 2006 roku